Această pagină conține lista orașelor din Sao Tome și Principe, și satele care au o populație de peste 300 de locuitori. Datele recensămintelor sunt 4 august 1991, 25 august 2001 și 1 ianuarie 2005:

Alte localități
 Bom Successo
 Ribeira Afonso
 São João dos Angolares

Guineea